Margarites optabilis är en snäckart som beskrevs av Carpenter 1864. Margarites optabilis ingår i släktet Margarites och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
optabilis